Estación de Tetuán puede referirse a:

La estación de Tetuán del Metro de Madrid.
La estación de Tetuan del Metro de Barcelona.